Мицнер — фамилия.

Известные носители 
 Мицнер, Лариса (1918—1987) — польская писательница.
 Мицнер, Пётр (род. 1955) — польский поэт, переводчик, журналист, театровед.